Saturnalia — студийный альбом дуэта Марка Ланегана и Грега Дулли — группы The Gutter Twins, изданный в 2008 году.

Информация об альбоме 
Запись Saturnalia началась на Рождество 2003 года. Как вспоминал впоследствии Ланеган: «Всё началось довольно невинно.» Группа разместила несколько песен с готовящегося альбома на своей MySpace-странице задолго до официального выхода. О заключении The Gutter Twins контракта с лейблом Sub Pop было объявлено только в июле 2007 года, альбом же вышел 4 марта 2008 года. Saturnalia был поддержан небольшим шести-концертным туром по Великобритании.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Saturnalia на Discogs
 MySpace-страница The Gutter Twins
 Страница альбома на сайте лейбла Sub Pop 

Альбомы 2008 года
Дебютные альбомы 2008 года
Альбомы Марка Ланегана
Альбомы Sub Pop